XAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alamos (Messico)
 xal – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua calmucca